Recours en annulation en droit européen communautaire

Annulation de mariage

Voir aussi 

Recours en cassation